La Serie C1 1984-1985 è stata la settima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 23 settembre 1984 e il 9 giugno 1985 e concluso con la promozione del , del , del  e del .

Stagione

Il  di Antonio Pasinato vince il girone A con 48 punti (raccogliendo in tutta la stagione una sola sconfitta) e torna in Serie B dopo 3 anni di purgatorio: le rondinelle hanno la certezza matematica di essere promossi il 2 giugno 1985 battendo in casa per 2-1 il Livorno (reti di Maragliulo e Gritti), il secondo posto vede a pari merito con 45 punti  del giovanissimo ed esordiente diciottenne Roberto Baggio (che tra l'altro subì il primo di una lunga serie di infortuni il 5 maggio nella gara persa in trasferta contro il , dove avviene la rottura del ginocchio destro, due giorni dopo l'infortunio la  lo acquista per 2,7 miliardi di Lire), e il  che si affrontano in uno spareggio che vide i berici imporsi sugli emiliani per 3-1 (reti di Cerilli, Rondon, e Mascheroni per i veneti; di Carlo il gol dei piacentini) dopo i tempi supplementari sul neutro di Firenze. La formazione guidata in questa stagione da Bruno Giorgi torna in seconda serie dopo 4 anni. L'anno successivo la regolarità dello spareggio verrà messa in dubbio a causa del Totonero-bis, secondo cui il patron del Lanerossi Vicenza Dario Maraschin avrebbe versato una somma di 120 milioni di lire per vincere la partita (oltre che la gara di campionato contro l'). Le neopromosse dalla C2,  e , ritornano dopo un anno nella medesima categoria, già condannato il  e inutile rimonta per la  che dalla B sprofonda in C2, a cinque anni dalla prima e unica apparizione in Serie A.

Il girone B è vinto dalle favorite  e  a pari merito con 45 punti: entrambe le compagini erano retrocesse dalla B l'anno prima. Inutile il tentativo di rimonta del , che il 12 maggio cade alla Favorita contro i rosanero per 1-0 e vede sfumarsi la promozione. Retrocedono le già condannate  e , il  e la  che, pur concludendo con gli stessi punti della , retrocedette per classifica avulsa; quindi sfumò lo spareggio-salvezza.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Serie B 1985-1986
      Retrocesse in Serie C2 1985-1986

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta. 
A parità di punteggio le squadre venivano classificate in base alla classifica avulsa. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Vicenza promosso in Serie B 1985-1986 dopo aver vinto lo spareggio con il Piacenza.
Lo Jesi retrocesso per peggior classifica avulsa rispetto alla SPAL.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Serie B 1985-1986
      Retrocesse in Serie C2 1985-1986

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta. 
A parità di punteggio le squadre venivano classificate in base alla classifica avulsa. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
La Reggina retrocessa per la peggior classifica avulsa nei confronti della Cavese.

Risultati

Tabellone

Calendario

Collegamenti esterni

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
1984